Сокращение DBZ, dBZ может означать:
 dBZ — логарифмическая единица, использующаяся в работе с метеорадарами.
  — аниме-сериал, выходивший на телеканале FujiTV с 1989 по 1996 год; продолжение аниме «Жемчуг дракона».